Klaun Kiri (fr. Kiri le Clown) – serial animowany produkcji francuskiej z 2005 roku. Zawiera 65 odcinków. Emitowany na kanale MiniMini. Pierwsza wersja serialu powstała już w 1966 roku.

Fabuła 
Klaun Kiri, papuga Kropelka, kocur Kociłap i akrobatka Laura to członkowie małej wędrownej grupy cyrkowej KIRI. 
Wspólnie podróżują karawanem i wystawiają różne przedstawienia cyrkowe. Każdy odcinek opowiada o losach jednego z przyjaciół, który wychodzi z kłopotów dzięki pomocy klauna Kiri. Każdy z przyjaciół ma niełatwy charakter. Kropelka ciągle się kłóci, Kociłap jest szalony, a Laura ma zwykle dobre intencje, ale prawie zawsze postępuje źle. Z pomocą przychodzi Kiri, który potrafi zawsze znaleźć wyjście z każdej sytuacji. Mali widzowie odkryją świat cyrku i przeżyją niezapomniane przygody oraz dowiedzą się, że jedną z najważniejszych rzeczy w życiu jest prawdziwa przyjaźń.

Bohaterowie 
 Kiri – klaun
 Laura – akrobatka w grupie cyrkowej KIRI
 Kropelka – papuga
 Kociłap – kot
 Pchełka – słoń

Obsada 
 Olivier Jankovic – Kiri 
 Patricia Legrand – Laura 
 Yamin Dib – Kociłap
 Sophie Deschaumes – Kropelka

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: na zlecenie MiniMini – START INTERNATIONAL POLSKA
Reżyseria: Joanna Węgrzynowska
Wystąpili:
 Wojciech Paszkowski – Klaun Kiri
 Izabela Dąbrowska – Kropelka
 Mieczysław Morański – Kociłap
 Joanna Węgrzynowska – Laura
i inni

Lektor: Daniel Załuski

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 Klaun Kiri na Planète Jeunesse 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2005
Seriale telewizyjne zakończone w 2005